Rani Khedira (1994), Duits voetballer
Sami Khedira (1987), Duits voetballer